Een verkeersweg:
 N696 (België)
 N696a (België)
 N696 (Frankrijk)
 N696 (Nederland), zie Provinciale weg 696

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing